Sibnica je lahko:
 Sibnica, Kraljevo (Srbija)
 Sibnica, Rekovac (Srbija)
 Sibnica, Sopot (Srbija)
 Sibnica, Žabari (Srbija)
 Sibnica, Blace (Srbija)